Take This Job and Shove It ist der Titel von:

 Take This Job and Shove It (Lied), Lied von David Allan Coe aus dem Jahr 1977
 Take This Job and Shove It (Album), Musikalbum von Johnny Paycheck aus dem Jahr 1977
 Ein Senkrechtstarter kratzt die Kurve, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1981